wojna duńsko-hanzeatycka (1362)
 wojna duńsko-hanzeatycka (1367–1370)

Zobacz też